

Cinema 
 The Fields – film del 2011 diretto da Tom Mattera e David Mazzoni
 Le paludi della morte (Texas Killing Fields), noto anche come The Fields – film del 2011 diretto da Ami Canaan Mann

Pagine correlate 
 The Field